Ву́лиця Верна́дського (також Ву́лиця Акаде́міка Верна́дського) — назва вулиць у різних населених пунктах



Вулиця Академіка Вернадського 
 Вулиця Академіка Вернадського — вулиця в смт Антонівка Херсонської області.
 Вулиця Академіка Вернадського — вулиця в місті Боярка.
 Вулиця Академіка Вернадського — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Академіка Вернадського — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Академіка Вернадського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Академіка Вернадського — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Академіка Вернадського — вулиця в місті Сміла.
Вулиця Академіка Вернадського — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиця Володимира Вернадського 
 Вулиця Володимира Вернадського — вулиця в місті Конотоп.
 Вулиця Володимира Вернадського — вулиця в місті Коростишів.
 Вулиця Володимира Вернадського — вулиця в місті Кременчук.
 Вулиця Володимира Вернадського — вулиця в місті Павлоград.
 Вулиця Володимира Вернадського — вулиця в місті Шпола.

Вулиця Вернадського 
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Бахмач.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Біла Церква.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Болехів.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Вернадського — вулиця в смт Зайцеве. Донецької області.
 Вулиця Вернадського — вулиця в смт Залізничне Козятинської міської ради.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Лубни.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Нікополь.
 Вулиця Вернадського — вулиця в смт Нова Галещина.
 Вулиця Вернадського — вулиця в смт Нові Санжари.
 Вулиця Вернадського — вулиця в смт Первомайське Сніжнянської міської ради.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Слов'янськ.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Стебник.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Таврійськ.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Хотин.
 Вулиця Вернадського — вулиця в смт Шишаки.

Провулок Академіка Вернадського 
 1-й Провулок Академіка Вернадського — провулок в місті Вінниця.
 2-й Провулок Академіка Вернадського — провулок в місті Вінниця.
Провулок Академіка Вернадського — провулок в місті Хмельницький.

Провулок Володимира Вернадського 
 Провулок Володимира Вернадського — провулок в місті Кременчук.
 Провулок Володимира Вернадського — провулок в місті Тараща.
 Провулок Володимира Вернадського — провулок в місті Шпола.

Провулок Вернадського 
 Провулок Вернадського — провулок в місті Первомайськ Миколаївської області.
 Провулок Вернадського — провулок в місті Пологи.
 Провулок Вернадського — провулок в місті Полтава.
 Провулок Вернадського — провулок в місті Хотин.

Тупик Володимира Вернадського 
 1-й Тупик Володимира Вернадського — тупик в місті Кременчук.
 2-й Тупик Володимира Вернадського — тупик в місті Кременчук.

Вулиця Вернадського — вулиця в місті Калінінград.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Миасс.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Мінусинськ.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Санкт-Петербург.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Сорочинськ.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Тамбов.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Усть-Кут.
 Вулиця Вернадського — вулиця в місті Шахти.

Див. також 
 Бульвар Академіка Вернадського — бульвар у місті Київ.
 Проспект Вернадського — проспект в місті Москва.
 Проспект Вернадського — проспект в місті Сімферополь
 Проспект Вернадського — проспект в місті Хмільник.

Вулиці, названі на честь людей